Sjewerne (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Sjewerne, Siedlung städtischen Typs in der Oblast Donezk, Stadtkreis von Snischne
 Sjewerne (Bilohirsk), Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Bilohirsk
 Sjewerne (Pokrowsk), Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Pokrowsk
 Sjewerne (Rosdolne), Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Rosdolne
 Sjewerne (Tschornomorske), Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Tschornomorske

siehe auch:
 Sewernoje